Craig Thomson (scheidsrechter), een voetbalscheidsrechter
 Craig Thomson (voetballer), een voetballer